Klepper (kano), een Duitse fabrikant van vouwkano's;
klepper (schoeisel), een bepaald type schoeisel;
klepper (muziekinstrument), een instrument bestaande uit enkele houten plankjes, waarmee in de middeleeuwen leprapatiënten de omgeving voor hun besmettelijke ziekte konden waarschuwen (zie ook ratel);
castagnetten, een muziekinstrument bestaande uit twee uitgeholde houten schelpen;
het informatiebulletin van de Leprastichting

Personen met de achternaam Klepper
Jochen Klepper, een Duits religieus dichter
Sam Klepper, een Nederlandse crimineel